Paurodontus är ett släkte av rundmaskar. Paurodontus ingår i familjen Neotylenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Paurodontus